Der Toyota Avensis Verso ist ein Kompaktvan, der im August 2001 als Nachfolger des Toyota Picnic auf den Markt kam. Wie sein Vorgänger wurde er in Asien Toyota Ipsum genannt.

Der Avensis Verso basierte auf dem Mittelklassefahrzeug Toyota Avensis. Mit 4,65 m Außenlänge war er etwas größer als sein Vorgänger, um mit dem Honda Odyssey konkurrieren zu können. Er verfügte wahlweise über fünf, sechs oder sieben Sitzplätze. Als Motoren kamen ein 2,0-Liter-Ottomotor mit 110 kW (150 PS) und ein 2,0-Liter–D-4D-Turbodiesel mit 85 kW (116 PS) zum Einsatz. Da das Reserverad unter dem Boden montiert wurde, war ein großer hinterer Stauraum verfügbar.

Modellpflege 
Im Oktober 2003 wurde eine Vielzahl von Änderungen mit Verbesserung des Innen- und Außendesigns vorgenommen. Unter anderem gab es von nun an die elektronische Stabilitätskontrolle VRC und die Antriebsschlupfregelung TRC.
Da die Kühlmittelleitung (nicht isoliertes Aluminiumrohr) in allen Versionen durch den hinteren rechten Radkasten (hinter der Abdeckung) geführt wird, treten hier öfter Korrosionsschäden an der Klimaanlage auf.
Ebenso gab es mehrfach Updates für das Motorsteuergerät.

Mitte 2005 wurde die Linkslenker-Version eingestellt. Der Avensis Verso war in Europa nur noch in Ländern mit Linksverkehr (wie dem Vereinigten Königreich) erhältlich.

Aufgrund der zu geringen Stückzahlen des Toyota Corolla Spacio/Verso und des Avensis Verso entwickelte Toyota den Toyota Verso, der in Europa seit Frühjahr 2009 beide Modelle ersetzt.

Technische Daten 

Datenblatt Toyota Avensis Verso (2001–2009)

Zulassungszahlen 
Zwischen 2001 und 2006 sind in  Deutschland insgesamt 8.587 Avensis Verso neu zugelassen worden. Mit 2.350 Einheiten war 2002 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Literatur 
 Automobil Revue. Katalog, 2004.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombi